Кальюби́я () — мухафаза в Арабской Республике Египет. Административный центр — город Бенха. Расположена на севере страны, в южной части дельты Нила. Наряду с мухафазами Каир и Эль-Гиза образует так называемый Большой Каир. На территории Кальюбии находятся нильские плотины (Эль-Канатыр-эль-Хейрия, построены в 1868), благодаря которым воды Нила разделяются на рукава дельты.

Административное деление 
Мухафаза состоит из 8 административных центров (районов), 2 городов, 2 отдельных городских округов и 46 сельских местных общин, к которым относятся 195 деревень и 901 мелкое поселение. Города мухафазы:
 Бенха
 Кальюб
 Эль-Канатир-эль-Хейрия
 Шубра-Эль-Хейма
 Эль-Ханка
 Кафр-Шукр
 Шибин-эль-Канатир
 Тух
 Эль-Убур

Сельское хозяйство 
Сельское хозяйство играет важную роль в экономике мухафазы. Здесь выращивается кукуруза, хлопок, пшеница, бананы, абрикосы, различные овощи. Вся продукция сельского хозяйства поступает на рынки Каира.

Промышленность 
Основная промышленность региона сосредоточена в городе Шубра-Эль-Хейма, где находится завод электрических кабелей, завод пластмасс, автомобильный завод, НПЗ, предприятия пищевой и металлургической промышленности. Кроме того, в городе Абу-Заабаль имеется производство удобрений, химическая промышленность. В городе Эль-Ханка идёт создание интегрированного промышленного района.

Образование 
В мухафазе расположены 12 факультетов с высшим образованием, на которых в 1999—2000 училось 56 325 студентов.

Известные жители, уроженцы 
 Закария Мохи эд-Дин — бывший премьер-министр Египта
 Гамаль Хамадан — географ-энциклопедист

Мухафазы Египта